Dasynemoides är ett släkte av rundmaskar. Dasynemoides ingår i familjen Ceramonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Dasynemoides